De Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkapel of Kapel Onze-Lieve-Vrouw(e) van het Heilig Hart is een kapel gewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria en kan verwijzen naar: 

 Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkapel of Bakhei's Kapelke, een kapel in Beesel in de Nederlandse gemeente Beesel
 Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkapel (Aalbeek), een kapel in Aalbeek in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkapel (Herselt), een kapel in Herselt in de Belgische gemeente Herselt
 Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkapel (Panheel), een kapel in Panheel in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkapel (Sint-Katelijne-Waver), een kapel in Sint-Katelijne-Waver in de Belgische gemeente Sint-Katelijne-Waver
 Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkapel (Sint-Martens-Lierde), een kapel in Sint-Martens-Lierde in de Belgische gemeente Lierde